Javier Vázquez peut désigner :
 Javier Vázquez (né en 1968), matador espagnol ;
 Javier Vázquez (né en 1976), lanceur portoricain de baseball.